Сенсо — сорт чёрного винограда, используемый для производства красных вин.

География 
Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. Выращивают в основном во Франции, в южных провинциях. Кроме того, его культивируют и на территории других стран мира: Австралии, США, Алжире, Марокко и Ливии.

Основные характеристики 
Сила роста лозы средняя. Лист средний, пятилопастный. У листьев опушение на нижней поверхности редкое. Гроздь средняя конической формы или крупная. Ягоды средней и крупной величины, округлые, темно-синие, с густым восковым налетом. Урожайность этого сорта винограда, как правило, высока. Относится к сортам средне-позднего периода созревания. Сорт неустойчив против мильдью и оидиума. Морозостойкость слабая.

Применение 
Сорт является основой  для создания  вин: сухих, столовых. В основном в купаже.

Синонимы 
Носит также следующие названия: Малага, Мавро кара, Кара Такопуло, Пикардан (нуар), Оттавионелло, Блек Мальвазия.

Ссылки 
 Сенсо